Sumner County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Sumner County (Kansas) – okres státu Kansas
 Sumner County (Tennessee) – okres státu Tennessee